Борис Фёдорович Коротков (март 1927—1995) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Пермского обкома КПСС (1968—1972).

Биография 
В 1950 г. окончил Куйбышевский авиационный институт.

 1950—1953 гг. — сменный, старший мастер, заместитель начальника цеха, секретарь комитета ВЛКСМ завода имени Я. М. Свердлова (Молотов),
 1953—1954 гг. — первый секретарь Молотовского городского комитета ВЛКСМ,
 1954—1958 гг. — первый секретарь Молотовского областного комитета ВЛКСМ,
 1958 г. — первый секретарь Дзержинского районного комитета КПСС,
 1959—1962 гг. — первый секретарь Березниковского городского комитета КПСС,
 1963—1964 гг. — второй секретарь Пермского промышленного областного комитета КПСС,
 1964 −1968 гг. — секретарь,
 1968—1972 гг. — первый секретарь Пермского областного комитета КПСС.

Член ВКП(б) с 1952 г. Член ЦК КПСС (1971—1976). Депутат Верховного Совета СССР 8 созыва.

Прах захоронен в колумбарии на Ваганьковском кладбище Москвы.

Источники 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Горячев Ю. В. -М.: Издательский дом «Парад», 2005.

Первые секретари Пермского обкома КПСС
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Члены ЦК КПСС
Выпускники СГАУ
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Первые секретари районных комитетов КПСС
Первые секретари Березниковского горкома КПСС
Вторые секретари Пермского обкома КПСС
Персоналии:Пермский моторный завод
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища